DSN est un code qui peut signifier :
 .

DSN est un sigle de trois lettres, qui peut désigner :
 déclaration sociale nominative, un échange de données informatisé ;
 Deep Space Network, un réseau de stations de télécommunications équipé de grandes antennes paraboliques utilisé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour communiquer avec les sondes spatiales interplanétaires de cette agence spatiales ;
 Delivery Status Notification, un message électronique automatique contenant le code de livraison d'un courrier électronique ;
 Département de la sécurité nucléaire, une administration française chargée de la protection des matières nucléaires civiles, des transports qui leur sont associés et des installations nucléaires contre les actes de malveillance ;
 DesignGouv, le pôle Design des services numériques de la DINUM ;
 Division principale de la sécurité des installations nucléaires, un organisme chargé de la sécurité des installations nucléaires en Suisse ;
 Data Source Name, une normalisation informatique pour l'accès aux bases de données ;
 diplôme supérieur du notariat.
Code